A kupa jelentheti a következőket:

 ivókupa
 Kupa, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Kupa falu Horvátországban, Delnice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Kupa vagy Kolpa, folyó Horvátországban és Szlovéniában
 Kupa Mihály politikus
 továbbjutásos rendszerű sorozatok labdajátékokban, csapatsportokban díjként szolgáló serleg